Bright Eyes steht für:

 Bright Eyes, US-amerikanisches Bandprojekt (ab 1995)
 Bright Eyes, Originaltitel von Lachende Augen, Spielfilm von David Butler (1934)
 Bright Eyes (Lied), Song von Art Garfunkel (1979)